Józef Rudzki – urzędnik ziemski w I Rzeczypospolitej, zm. 1757
 Józef Rudzki – kapitan Wojska Polskiego, ur. 1894, zm. 1920